

1990

Ссылки 
 Английские фильмы 1990 года на сайте Internet Movie Database

Фильмы Великобритании по годам
Фильмы Великобритании 1990 года